El término Berezhnói  puede referirse a:

Localidades 

Berezhnói (Abinsk, Krasnodar), localidad del raión de Abinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Berezhnói (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.

Personalidades 

Aleksandr Berezhnói (*1957), futbolista soviético.
Alekséi Berezhnói (1906-1969) gerente de la fábrica química de Stalinogorsk, Héroe del Trabajo Socialista.
Igor Berezhnói (1934-1981), ingeniero aeroespacial soviético.
Iliá Berezhnói (†1839), navegante ruso.
Nikolái Berezhnói (*1938), pintor y artista gráfico soviético y ruso.
Sergéi Berezhnói (*1966), escritor, periodista y traductor ruso.
Vasili Berezhnói (1918-1988), escritor de ciencia ficción soviético ucraniano.
Víktor Berezhnói (*1961), jugador de baloncesto soviético y ruso.